Heshan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heshan Zhen (köping i Kina, Fujian), 
 Heshan Zhen (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar